Ziemia – trzecia planeta Układu Słonecznego
 w fikcji
 Ziemia – w świecie Star Trek
 Ziemia – w świecie Battlestar Galactica
 Ziemia – w świecie Gwiezdnych wrót
 jedna z trzech sfer świata (pozostałe to niebiosa i piekło), które stworzył Bóg, wyróżniana w średniowiecznym obrazie geocentrycznego wszechświata

 ziemia (podłoże) – w ogrodnictwie

 ziemia – w ekonomii: jeden z czynników produkcji
 działka, grunt, parcela itp. – ziemia jako własność
 ziemia – niegdyś jednostka podziału administracyjnego w Polsce, obecnie potoczna nazwa krainy

 masa, uziemienie – część obwodu elektrycznego, to, do czego uziemia się urządzenie

 Ziemia – rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 Ziemia – powieść z cyklu Rougon-Macquartowie autorstwa Émila Zoli
 Ziemia, planeta ludzi – utwór Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
 Ziemia – radziecki film z 1930 w reż. Ołeksandra Dowżenko
 Ziemia – polski film z 1956 w reż. Jerzego Zarzyckiego
 Ziemia – hiszpański film z 1996 w reż. Julio Médema
 Ziemia – indyjsko-kanadyjski film z 1998 w reż. Deepy Mehty
 Ziemia – brytyjski film z 2007
 Ziemia: Ostatnie starcie – telewizyjny serial SF stworzony przez Gene Roddenberry
 Ziemia 2 – amerykański serial SF